Aidanosagitta venusta är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Selivanova 2003. Aidanosagitta venusta ingår i släktet Aidanosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
venusta